Kontiosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, lat 62,15, long 28,43), 
2. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,46, long 28,72),  (19 ha)
3. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,86, long 26,74),  (0 ha)
4. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,38),  (9 ha)
5. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,00, long 30,06),  (3 ha)
6. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
7. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,66, long 29,19),  (0 ha)
8. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,73, long 29,65),  (0 ha)
9. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,93, long 28,67),  (18 ha)
10. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,94, long 28,77),  (15 ha)
11. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,81, long 29,92),  (64 ha)
12. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 28,82),  (6 ha)
13. Kontiosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,19, long 29,83),  (6 ha)
14. Kontiosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 27,34),  (0 ha)
15. Kontiosaari (ö i Finland, Lappland), Tunturi-Lappi,  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar